

Cinema 
 Second Chance – film del 1947 diretto da James Tinling
 Second Chance – film del 1950 diretto da William Beaudine
 Duello sulla Sierra Madre (Second Chance) – film del 1953 diretto da Rudolph Maté
 Ragazzi ci siamo ristretti (Second Chance) – film del 1996 diretto da Lyman Dayton
 Second Chance – film del 1999 diretto da Toshiyuki Mizutani e Tadafumi Tomioka
 Second Chance (En chance til) – film del 2014 diretto da Susanne Bier

Letteratura 
 Una volta ancora (Second Chance) – romanzo di Danielle Steel del 2004

Musica 
 Second Chance – singolo dei 38 Special del 1989, dall'album Rock & Roll Strategy
 Second Chance – singolo degli Shinedown del 2008, dall'album The Sound of Madness

Televisione 
 Second Chance – film per la televisione del 1972 diretto da Peter Tewksbury
 Second Chance – serie televisiva statunitense del 1987 con Kiel Martin e Matthew Perry, l'anno seguente rieditata con il titolo Boys Will Be Boys
 Second Chance – serie televisiva giapponese del 1995
 Second Chance – serie televisiva statunitense del 2016 con Robert Kazinsky